Prince-of-Wales-Insel (bzw. Fürst-von-Wales-Insel oder ) ist die Bezeichnung mehrerer Inseln:
 Prince-of-Wales-Insel (Alaska) in Alaska
 Prince-of-Wales-Insel (Nunavut) im kanadisch-arktischen Archipel
 Prince-of-Wales-Insel (Queensland) vor Queensland (Australien)

Prince of Wales Island ist die frühere Bezeichnung von
 Penang – malaysische Insel
 Manihi – polynesisches Atoll
 Wales Island (Golf von Boothia), Kanada